Het WTA-tennistoernooi van Nottingham (officieel Viking Open Nottingham) van 2021 vond plaats van zondag 6 tot en met zondag 13 juni 2021 in de Engelse stad Nottingham. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Nottingham 2021. Er werd gespeeld op grasbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Caroline Garcia uit Frankrijk was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Johanna Konta uit het Verenigd Koninkrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Chinese Zhang Shuai in twee sets. Konta wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Nottingham op haar naam te schrij­ven, na een eerdere finaleplaats in 2017. Het was haar vierde WTA-titel, de eerste sinds vier jaar. Zij won US$ 29.200 prijzen­geld op dit toernooi. Konta was de eerste Britse speelster in veertig jaar die een WTA-toernooi op eigen bodem wist te winnen, na Sue Barker in 1981 op het WTA-toernooi van Brighton.

De Belgische Alison Van Uytvanck was als achtste geplaatst, en kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij werd uitgeschakeld door de latere winnares.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar won zij haar openingspartij, maar in de tweede ronde moest zij het afleggen tegen de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelhoudsters Desirae Krawczyk en Giuliana Olmos hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Ellen Perez en Zhang Shuai, strandde al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Ljoedmyla Kitsjenok en Makoto Ninomiya won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste koppel Caroline Dolehide en Storm Sanders in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Japanse Ninomiya twee.

De Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove speelde samen met Sabrina Santamaria uit de Verenigde Staten – tijdens hun openingspartij maakten zij het eerste reekshoofd onschadelijk, maar in de tweede ronde werden zij verslagen.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Nottingham 2021
Nottingham